Z18 peut faire référence :
 Panhard Dyna Z18, une version de la Panhard Dyna Z ;
 Z 18 Hans Lüdemann un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres